Reißen steht für:
 Reißen (Verfahren), Fertigungsverfahren der Gruppe Zerteilen
 Disziplin im Gewichtheben
 unbestimmter Schmerz in Armen, Beinen oder im Rücken
 Gliederreißen, siehe Rheuma

Orte:
 Reißen (Hörgertshausen), Ortsteil der Gemeinde Hörgertshausen, Landkreis Freising, Bayern
 Reißen (Schwarzach), Ortsteil des Marktes Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Reißen, Ortsteil des Ortes Oberreißen der Gemeinde Ilmtal-Weinstraße, Landkreis Weimarer Land, Thüringen

Reissen steht für:
 deutscher Name der slowenischen Gemeinde Rogašovci

Siehe auch:
 Riss/Riß (Begriffsklärung)
 Reußen (Begriffsklärung)
 Reisen
 Der Zerrissene, Der zerrissene Vorhang
 Zerrissen, Zerrissenes Telefonbuch, Zerrissene Umarmungen
 Zerreißlager